Afheldt ist der Familienname folgender Personen:

 Eckart Afheldt (1921–1999), deutscher Brigadegeneral
 Heik Afheldt (* 1937), deutscher Wissenschaftspublizist und Herausgeber
 Horst Afheldt (1924–2016), deutscher Soziologe und Publizist